De Luif is een klein restant van de voormalige, veertiende-eeuwse vestingwerken in het eerste kwadrant Klein Italië in Venlo.

Etymologie 
 Van het Duitse woord Loewe. Via loeve is het uiteindelijk verbasterd tot loef. In het Venloos dialect wordt het dan vervolgens Luif.
 Loef is in het Nederlands ofwel de zijde van een schip waar de wind vandaan waait, ofwel in de geologie de zijde van een berg of landschappelijk element waar de wind vandaan waait. In het Venloos wordt dit Luif.

De naam Luif heeft dus waarschijnlijk verband met de ligging aan de Maas, waar regelmatig de wind uit westelijke richting komt.

Uiterlijk en ligging 

De Luif heeft een weergang, rust op zeven rondbogen en is voorzien van een pannen dak. De Luif ligt aan de haven, omsloten door de Oude Markt, de Maasboulevard, De Maaspoort en de plek waar vroeger het stadskantoor lag en inmiddels poppodium Grenswerk is gebouwd. De bistro van De Maaspoort, Bistro de Luif, is vernoemd naar het overblijfsel uit de veertiende eeuw.

In de zeventiende eeuw zijn op en tegen de rondbogen zogenaamde muurhuizen gebouwd, die later, tijdens de slechting van de vestingwerken, werden afgebroken waardoor het restant stadsmuur weer vrij kwam te liggen. De Luif was het enige gedeelte van de stadsmuur waar binnensmuurs geen weg langs liep. In het midden van de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd dit deel van de stadsmuur door de architect Jules Kayser gerestaureerd.

Heden 
In 2013 werd de Maasboulevard gerealiseerd, met als architectonisch hoogtepunt het iconische gebouw van De Maaspoort, waarin De Luif ingekapseld is. Het stukje stadsmuur is voorzien van een informatiebordje en is gratis toegankelijk voor publiek.

Zie ook 
 Lijst van rijksmonumenten in Venlo (plaats)

Rijksmonument in Venlo
Vestingwerk van Venlo